Vuolo est un patronyme porté notamment par :

 Lindsey Vuolo (1981-), modèle de charme et actrice américaine ;
 Tito Vuolo (1893-1962), acteur américain d'origine italienne.

Homonymie de patronyme